Черна-Гора (Перникская область) — село в Болгарии.
 Черна-Гора (Старозагорская область) — село в Болгарии.